Brugnaro ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Giovanni Brugnaro (* 1943), italienischer Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Erzbischof von Camerino-San Severino Marche
 Luigi Brugnaro (* 1961), italienischer Unternehmer und Politiker